Nóvita kan syfta på:
 Novita Oy – ett företag

Colombia 

 Nóvita (kommun), Chocó, 
 Nóvita (ort), Chocó,